Clarks Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Island (Georgia)
 Clarks Island (Idaho)
 Clarks Island (Illinois)
 Clarks Island (Maine)
 Clarks Island (Massachusetts)
 Clarks Island (New York)
 Clarks Island (North Carolina)
 Clarks Island (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Clark Island